Типпелига сезона 2013 — 69-й сезон чемпионата Норвегии по футболу с момента его основания. «Мольде» не смог защитить титул чемпиона. Сезон начался 15 марта и завершился 10 ноября 2013 года. В турнире принимали участие 16 команд.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Фредрикстад» и «Стабек». Их заменили «Старт» и «Сарпсборг 08», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первом дивизионе 2012.

Участники 
●
Хёугесунн
●
Сондаль
●
Бранн
●
Санднес Ульф
●
Лиллестрём
●
Волеренга
●
Мольде
●
Одд Гренланд
●
Русенборг
●
Сарпсборг 08
●
Старт
●
Хёнефосс
●
Стрёмгодсет
●
Тромсё
●
Викинг
●
Олесунн

Турнирная таблица

Плей-офф за место в Типпелиге

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица 

источник kicker.de

Календарь игр

Статистика сезона

Бомбардиры

Ассистенты

См. также 
Адекколиген 2013

Ссылки 
 Официальный сайт Типпелиген

2013
Норвегия
Спорт в Норвегии в 2013 году